Alberta steht für:

 Alberta (Vorname), weiblicher Vorname, siehe dort
 Alberta (Automarke), historische belgische Automarke
 Alberta (Gattung), Gattung aus der Pflanzenfamilie der Rötegewächse

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alberta (Alabama), im Wilcox County
 Alberta (Kentucky), im Harrison County
 Alberta (Louisiana), im Bienville Parish
 Alberta (Michigan), im Baraga County
 Alberta (Minnesota), im Stevens County
 Alberta (Missouri), im Henry County
 Alberta (Virginia), im Brunswick County
 Alberta City, im Tuscaloosa County, Alabama
 Alberta Heights (Alabama), im Tuscaloosa County
 Alberta Heights (Maryland), im Anne Arundel County
 Alberta Township, Township in Minnesota

in Kanada:
 Alberta, kanadische Provinz

Parks:
 Alberta Banks Park, Park im Hall County, Georgia
 Alberta City Park, Park im Multnomah County, Oregon
 Alberta Community Park, Park im Tuscaloosa County, Alabama
 Alberta Creek Public Use Area, Park im Marshall County, Oklahoma
 Alberta Marsh State Wildlife Management Area, Park im Stevens County, Minnesota

Sonstiges:
 University of Alberta in Edmonton, Kanada
 Alberta Lake, See im Leon County, Florida
 Alberta Group, Minengesellschaft im Catron County, New Mexico
 Alberta Mine (Idaho), Mine im Idaho County
 Alberta Mine (New Mexico), Mine im Catron County

im NRHP gelistete Objekte:
 Alberta Mill Complex, in Carrboro, North Carolina, ID-Nr. 76001332
 Alberta Teachers House, in Alberta, Minnesota, ID-Nr. 83000942

Siehe auch:
 Alberta Creek
 Albert Island